Gilbert Faure peut désigner :

 Gilbert Faure, maire de Présailles ;
 Gilbert Faure, maire de Villacerf ;
 Gilbert Faure (1913-2001), homme politique français.

Voir aussi 

 Gilbert-Amable Faure-Conac (1755-1819), officier de marine et homme politique français.